Palamon and Arcite steht für 
Palamon and Arcite (Dryden), Versdichtung
Palamon and Arcite (Edwardes), Drama